Sidory bezeichnet Dörfer in Polen:
 Sidory (Jeleniewo), Dorf der Gmina Jeleniewo in der Woiwodschaft Podlachien
 Sidory (Raczki), Dorf der Gmina Raczki in der Woiwodschaft Podlachien